Termenul „Meckenheim” se poate referi la:

Meckenheim (Rheinland), un oraș în Nordrhein-Westfalen, Germania
Meckenheim (Pfalz) o comună în Rheinland-Pfalz, Germania